

Integralne części wsi w Polsce 
 Dolinki – przysiółek wsi Siołkowa woj. małopolskie, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów  
 Dolinki – część wsi Huta-Złomy woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol
 Dolinki – część wsi Załuż woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Dolinki – część wsi Gałęzice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Zobacz też 
 Dolinka